

Градиште () — село в Габровській області. Входить до складу общини Севлієво.
 Градиште () — село в Плевенській області. Входить до складу общини Левський.
 Градиште () — село в Шуменській області. Входить до складу общини Шумен.

Градиште — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.
 Градіште-под-Вратном — село, громада округу Сениця, Трнавський край.